Il singolare dello Savannah Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Wayne Odesnik era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno.

Brian Baker ha battuto in finale Agostoin Gensse 6–4, 6–3.

Teste di serie

 Dmitrij Tursunov (primo turno)
 Vasek Pospisil (quarti di finale)
 Michael Russell (Primo turno, ritiro a causa di un infortunio al bicipite femorale)
 Bobby Reynolds (primo turno)

  Wayne Odesnik (secondo turno)
  Marinko Matosevic (primo turno)
  Ryan Sweeting (semifinali)
  Jesse Levine (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Savannah Challenger 2012